Mea culpa (), mea maxima culpa («моя величайшая вина») — формула покаяния и исповеди в религиозном обряде католиков с XI века.

Этимология 
Выражение происходит от первой фразы покаянной молитвы Confiteor, которая читается в Римско-католической церкви в начале мессы:

Исповедую … что я много согрешил мыслью, словом и делом: моя вина, моя вина, моя величайшая вина.

Верующие в ходе этой молитвы, как правило, ударяют себя три раза в грудь. 

По словам Адриана Фортескью, включение в Confiteor фразы mea culpa можно проследить только в XVI веке. Однако латинская фраза mea culpa использовалась в религиозном контексте и раньше. В поэме Джеффри Чосера  "Троил и Крессида" (XIV век) автор использует выражение, как устоявшуюся формулу покаяния и признания своей вины перед Богом. 

Приблизительно в 1220 году обряд публичного покаяния в Сиене для совершивших убийство, требовал, чтобы каявшийся трижды бросился на землю, повторяя: "Mea culpa; peccavi; Domine miserere mei" («По моей вине. Я согрешил. Господи, помилуй меня»). 

В обиходном контексте выражение mea culpa иногда используется в культуре некоторых западноевропейских стран в ироническом смысле.

12 марта 2000 года в юбилейный год, устраиваемый католической церковью каждые 25 лет, папа римский Иоанн Павел II впервые в истории произнёс mea culpa от имени католической церкви. Он просил прощения и признал вину членов церкви за восемь грехов: преследование евреев, раскол церкви и религиозные войны, крестовые походы и оправдывающие войну теологические догматы, презрение к меньшинствам и бедным, оправдание рабства.

Примечания

Литература 
 Wolfgang Kosack: Basilios «De archangelo Michael»: sahidice Pseudo — Euhodios «De resurrectione»: sahidice Pseudo — Euhodios «De dormitione Mariae virginis»: sahidice & bohairice : < Papyruskodex Turin, Mus. Egizio Cat. 63000 XI. > nebst Varianten und Fragmente. In Parallelzeilen ediert, kommentiert und übersetzt von Wolfgang Kosack. Christoph Brunner, Berlin 2014. ISBN 978-3-906206-02-8.

Латинские фразы и выражения
Католицизм